Krupá (powiat Kolín)
 Krupá (powiat Rakovník)
 Krupá (stacja kolejowa)